Bálint gazda (Kis Bálint), Szigligeti Ede Csikós című népszínművének (1846) egyik szereplője
Bálint gazda (polgári nevén: Czupy Bálint, 1900–1975) a Szabad Európa Rádió egyik műsorvezetője, munkatársa 1951–1975
Bálint gazda (polgári nevén: Bálint György, 1919–2020) a Magyar Televízió Ablak című magazinjának állandó munkatársa 1981–2009 között, majd a név rajta maradt